
Termin -{CUA}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Cua, grad u blizini Karakasa, Venecuela
 Kineski junajted erlajns, avio-kompanija